Константа диссоциации кислоты Ka (также известная как константа кислотности) — константа равновесия реакции диссоциации кислоты на катион водорода и анион кислотного остатка. Для многоосновных кислот, диссоциация которых проходит в несколько стадий, оперируют отдельными константами для разных стадий диссоциации, обозначая их как Ka1, Ka2 и т. д. Чем больше значение Ka, тем больше молекул диссоциирует в растворе и, следовательно кислота более сильная.

Примеры расчета

Одноосновная кислота 

где A- — условное обозначение аниона кислоты, [HA] — равновесная концентрация в растворе частицы HA.

Двухосновная кислота 

Фигурирующая в выражениях концентрация [H2A] — это равновесная концентрация недиссоциировавшей кислоты, а не изначальная концентрация кислоты до её диссоциации.

Величины pKa и pH 
Чаще вместо самой константы диссоциации  (константы кислотности) используют величину  (показатель константы кислотности), которая определяется как отрицательный десятичный логарифм самой константы , выраженной в моль/л. Аналогично может быть выражен водородный показатель pH.

.
Величины pKa и pH связаны уравнением Гендерсона — Хассельбаха.

Уравнение Гендерсона — Хассельбаха

Преобразование уравнения 
Пусть

 - исходная молярная концентрация кислоты

 — степень диссоциации

Преобразуем уравнение

Можно заметить, что при  имеем , значит  показывает такое значение , при котором кислота диссоциирует наполовину.

Другая связь pKa и pH

пример нахождения pH 
Найти pH раствора 0,1 M Na2CO3 

pKa1(H2CO3) = 6.3696

pKa2(H2CO3) = 10.3298

Решение:

Na2CO3 + H2O = NaOH + NaHCO3

откуда получаем

Значение pH > 7 означает, что соль Na2CO3 даёт щелочную среду

Константа диссоциации основания Kb 
 — показатель константы кислотности (от англ. acid — кислота), характеризующий реакцию отщепления протона от кислоты HА.

 — показатель константы основности (от англ. base — основание), характеризующий реакцию присоединения протона к основанию B.

 — ионное произведение воды

Константы диссоциации некоторых соединений 
Кислотность воды pKa (H2O) = 15,74

Чем больше pKa , тем более основное соединение; чем меньше pKa , тем соединение более кислотное.

Например, по значению pKa можно понять, что спирты проявляют основные свойства (их pKa больше, чем у воды), а фенолы проявляют кислотные свойства.

Также по pKa можно установить ряд сил кислот, приведённый в российских школьных учебниках

См. также 
 Буферные растворы
 Титрование
 Степень диссоциации
 Изоэлектрическая точка
 pH

Примечания 

Кислоты
Физическая химия
Константы